Mineral County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mineral County Courthouse (Nevada), ID-Nr. 82003214
 Mineral County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 05001005